Ekaitz est un prénom masculin basque qui signifie « orage », « tempête ».

Prénoms

Liens internes 
 Liste de prénoms basques
 Ekaitza
 Arkaitz

Références 

Prénom basque masculin
Prénom masculin